Муниципальный округ Алекса́ндровский (до 1 июля 2021 года муниципальный округ № 75) — муниципальное образование в составе Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Расположен в юго-восточной части района. Граничит:
 на севере по Южному шоссе с муниципальным округом № 72
 на востоке по Московской линии железной дороги с Невским районом
на юге по Окружной линии железной дороги с Колпинским районом
 на западе по Бухарестской улице с муниципальными округами Георгиевский и Балканский

Наиболее важной транспортной магистралью округа является Софийская улица.

Западная часть района, прилегающая к Бухарестской улице, занята многоэтажной жилой застройкой. В восточной части расположена промышленная зона, а также кладбище «Памяти жертв 9 Января».

Общественный транспорт представлен трамвайной линией по Бухарестской улице, а также автобусными маршрутами. Вблизи восточной границы округа находится станция метро «Обухово» и железнодорожная станция Обухово.

С 1 июля 2021 года муниципальный округ № 75 переименован в Александровский.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Санкт-Петербурга
Фрунзенский район (Санкт-Петербург)